

Кайназар — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кайназар — село, Жамбильський район, Алматинська область